Томас Сеймур (): Сеймур, Томас, 1-й барон Сеймур из Садли (1508—1549) — английский государственный деятель, адмирал и дипломат эпохи Тюдоров.
 Сеймур, Томас Харт (1807—1868) — американский политик.